Abdoun ou Abdoune ou encore Abdun, peut représenter un nom patronymique ou une localité.

Patronyme 
Le nom patronymique Abdoun ou Abdoune ou Abdun (en langue arabe عبدون) est un nom de famille répertorié de l'Andalousie jusqu’en Asie en passant par l'Afrique et l'Europe.

 Abou-Mohammed Abdo-'l-madjid Ibn Abdollâh Ibn Abdoun Al-Fehri (), un poète, en Andalousie ;
 Djamel Abdoun, un footballeur franco-algérien né le  à Montreuil-sous-Bois en France. Il est milieu de terrain ;
 Jean VII bar Abdun, entre 1004 et 1033, un des patriarches syriaques orthodoxes d'Antioche (primats de l'Église syriaque orthodoxe) ;
 Mohamed Ben Abdoun, un des marins Andalous fondateurs de la ville d'Oran en 902 ;
 Muhammad ibn Ahmad Ibn Abdun, un magistrat musulman de Séville, fin  - début , il a écrit Rissala fi al-hisba (La gestion de la cité (Hisba) selon Ibn 'Abdun : Urbanisme et ordre moral).
 Ahmed Saïd ou Abdoun, est considéré comme l'un des célèbres bandits d'honneur qui marquèrent la région kabyle en Algérie dans les années 1890.

Toponyme 

 , un quartier huppé de Amman, la capitale de la Jordanie ;
 Ouled Abdoun, un bassin, au Maroc.
 Abdoun (Ɛebdun en kabyle), l'un des quatre hameaux que compte le village de Tagounits, situé au nord de la commune d'Aït Yahia, à  au nord de la ville d'Ain El Hammam et à  au sud de la ville d'Azazga en Algérie.

Notes et références